Любы́тинское сельское поселение — муниципальное образование в Любытинском районе Новгородской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Любытино.

География 
Поселение занимает южную часть Любытинского района. Основные реки: Мста, Прикша, Белая и др.

Население 

По данным генетиков в популяции «Любытино» преобладает Y-хромосомная гаплогруппа R1a-M198 — 41,3%, далее идут гаплогруппы N1a1a1a1a1a-VL29 — 10,9%, N1a1a1a1a2-Z1936 — 8,7% и I1-M253 — 8,7%.

Состав сельского поселения 

В 2016 году были упразднены деревни Городок и Сычёво, входившие в состав поселения.

Достопримечательности 
В поселении, в бассейне реки Мста, находится группа погребальных сопок новгородских словен, состоящая из 47 насыпей высотой до 9 метров, самый значительный из известных в лесной зоне длинный курган, протяженностью 156 метров. Для сохранения уникальных памятников древности создан первый в области Любытинский археологический музей-заповедник, в состав которого входит музей под открытым небом «Славянская деревня X века».

В сельце Воймерицы, территория которого входит теперь в состав посёлка Любытино, был найден каменный крест XI века с самой ранней лапидарной надписью на территории России. Рядом с Воймерицами выявлено селище и ряд погребальных памятников культуры новгородских сопок и древнерусского времени. В одном из курганов в Воймерицах был найден глиняный горшок близкий к пражско-корчакской керамике. На Малышевском городище близ Любытина в середине X века существовал дружинный лагерь. В урочище Кабажская гора, напротив деревни Никандрово, на узком мысу, образованном впадением реки Сенченки в реку Городню, находится городище второй половины I тысячелетия н. э. и древнерусского времени (XII—XIII века), к которому примыкает неукрепленное селище.

См. также 
 Малышевское городище

Примечания

Ссылки 
 Администрация Любытинского сельского поселения
 Административно-территориальное устройство Новгородской области

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Любытинского района